La League One ou League 1 est le nom de deux compétitions sportives :
Le Championnat d'Angleterre de football D3, championnat de troisième division de football en Angleterre ;
La League 1, championnat de troisième division de rugby à XIII en Angleterre ;